Colten Teubert (né le  à White Rock, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il détient également la nationalité allemande.

Carrière de joueur 
 des Kings de Los Angeles lors du repêchage de 2008 de la Ligue nationale de hockey. Il fut tout de même sélectionné au . Il évolue avec les Pats de Regina dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il participe avec l'équipe LHOu à la Super Serie Subway en 2007 et 2009. Le , il est échangé aux Oilers d'Edmonton, avec un choix de premier tour en 2011 contre Dustin Penner et un choix conditionnel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2005-2006 ||Pats de Regina ||LHOu ||14 ||0 ||2 ||2 ||16 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2006-2007 ||Pats de Regina ||LHOu ||63 ||3 ||8 ||11 ||91 ||10 ||0 ||1 ||1 ||13
|-
|2007-2008 ||Pats de Regina ||LHOu ||66 ||7 ||16 ||23 ||135 ||6 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
|2008-2009 ||Pats de Regina ||LHOu ||60 ||12 ||25 ||37 ||136 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Reign d'Ontario ||ECHL ||8 ||0 ||1 ||1 ||10 ||6 ||0 ||1 ||1 ||19
|-
|2009-2010 ||Pats de Regina ||LHOu ||60 ||10 ||30 ||40 ||115 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Reign d'Ontario ||ECHL ||10 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2010-2011 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||39 ||2 ||8 ||10 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Barons d'Oklahoma City ||LAH ||20 ||2 ||5 ||7 ||26 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 46|| 2|| 8|| 10|| 60|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012 || Oilers d'Edmonton || LNH || 24|| 0|| 1|| 1|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 62|| 4|| 6|| 10|| 113|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2013-2014 || Iserlohn Roosters|| DEL|| 40 || 1 ||6 ||7 ||110 ||9 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
|2014-2015 || Iserlohn Roosters || DEL || 44 || 2 || 4 || 6 || 100 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2015-2016 || Iserlohn Roosters || DEL || 44 || 2 || 4 || 6 || 100 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2015-2016 || Iserlohn Roosters || DEL || 51 || 2 || 8 || 10 || 102 || 6 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|2016-2017 || Ice Tigers de Nuremberg || DEL || 37 || 1 || 5 || 6 || 58|| - || - || - || - || -  

| 24 || 0 || 1 || 1 || 25 || - || - || - || - || -

Internationales 

|2008 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior des moins de 18 ans || 7 || 0 || 1 || 1 || 30 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|2009 ||align="left"| Canada ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2010 ||align="left"| Canada ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en mars 1990
Naissance à White Rock (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Pats de Regina
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Nürnberg Ice Tigers